Alejandro Júnior Ramírez Zárate (Trujillo, Trujillo, Perú, 28 de diciembre de 1991) es un futbolista peruano. Juega como mediocentro y su equipo actual es la Universidad César Vallejo de la Liga 1 del Perú

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Distinciones individuales

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Futbolistas de Perú
Trujillanos (Perú)
Futbolistas del Club Universidad César Vallejo
Futbolistas del Club Carlos A. Mannucci
Futbolistas del Club Alianza Huánuco
Futbolistas del Pirata Fútbol Club
Futbolistas del Club Deportivo Garcilaso
Futbolistas del Club Juan Aurich